Paginación puede referirse a:

 Paginación, proceso de dividir un cuaderno o libro, numerando sus páginas.
 Paginación de Stephanus, sistema de referencia y organización que se emplea en las ediciones y traducciones modernas de las obras de Platón y Plutarco.

Informática 
 Paginación Anidada, nombre que tuvo durante su desarrollo por el equipo de AMD el Rapid Virtualization Index o RVI, para la unidad de gestión de memoria de un procesador (MMU).
 Paginación de memoria, dentro de los sistemas operativos, procesos que dividen la información en pequeñas partes o páginas electrónicas.
 Tabla de paginación, estructura de datos usada por un sistema de memoria virtual en un sistema operativo para realizar las traducciones entre las direcciones virtuales y las físicas.